21 Jump Street (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van 1987 tot 1991
 21 Jump Street (film), een Amerikaanse film uit 2012